Ричард Генри Беддоум (, 11 мая 1830 — 23 февраля 1911) — британский ботаник, герпетолог, натуралист (естествоиспытатель) и офицер.

Биография 
Ричард Генри Беддоум родился 11 мая 1830 года.

Беддоум был выпускником одной из ведущих общественных школ Англии (Charterhouse). Изначально он учился на юриста, но не заинтересовался этой профессией и предпочёл жизнь за границей. Ричард Генри отправился в Индию в поисках приключений. Он был заинтересован ботаникой, а также рептилиями и амфибиями; в 1880 году Беддоум стал членом Мадрасского университета. Ричард Генри внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Ричард Генри Беддоум умер 23 февраля 1911 года.

Научная деятельность 
Ричард Генри Беддоум специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях, а также на изучении рептилий и амфибий.

Публикации 
 Flora Sylvatica fur Southern India, 1869–1873.
 Ferns of Southern India, 1873.
 Ferns of British India, 1876.
 Forester's Manual of Botany for Southern India, 1869–1874.
 Icones Plantarum Indies Orientalis, 1874.

Почести 
В его честь было названо несколько видов растений, в том числе Barleria beddomei T.Anderson ex Bedd. и Dipteracanthus beddomei (C.B.Clarke) Santapau.

Примечания

Литература 
 Muthiah, S. 2011. A herpetologist remembered. The Hindu. 10 April 2011. Chennai, Tamil Nadu, India.
 Godwin-Austen, H. H. (1912), «Тhe death of Colonel Richard Henry Beddome», Mollus. Stud. 10(2): OBITUARY NOTICES. (Malacological Society of London): pp. 51–52.
  
 Smith, M. A. 1941. The Fauna of British India, Including Ceylon and Burma. Reptilia and Amphibia.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Richard Henry Beddome
 Тhe Hindu: Madras Miscellany: A gifted polymath

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Герпетологи
Выпускники Чартерхауса